Местоположение: 42.693430231279144, 23.335740265262668

Скулптурните фигури „Лъвове“ се намират на входа на Университетската библиотека в София.

Намират се на ул. „Св. Климент Охридски“.

Изграждане 
Автор на скулптурите е проф. Любен Димитров. Той реализира проекта си през 1932 г., когато току-що завършва образованието си в Националната художествена академия. Фигурите са отлети от занаятчия в една леярна в покрайнините на София, при много тежки условия и затова отделни детайли не са достатъчно прецизно изработени.

Композиция 
Двата лъва ревниво пазят на входа на университетската библиотека, като символ на знанието. В лапите си държат сфери – символ на знанието.

Източници 

Култура в София
Сгради и съоръжения в София